Northern Province kan syfta på följande platser:

Indien 
1 Uttar Pradesh, delstat,

Malawi 
2 Norra regionen (Malawi), region,

Papua Nya Guinea 
3 Northern Province (provins i Papua Nya Guinea),

Rwanda 
4 Norra provinsen (provins i Rwanda),

Sierra Leone 
5 Northern Province, Sierra Leone,

Sri Lanka 
6 Nordprovinsen, Sri Lanka, provins,

Sudan 
7 Al Mudīrīyah ash Shamālīyah, mahaliyya, Ash-Shamaliyya,

Sydafrika 
8 Limpopoprovinsen, provins,

Zambia 
9 Northern (Zambia) , provins, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Malawiförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar
Robotskapade Sierra Leoneförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Sudanförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar